Withalm ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Withalm (1912–2003), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ignaz Withalm (1851–1910), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Reichsrat
 Josef Benedict Withalm (1771–1865), österreichischer Unternehmer und Architekt

Siehe auch:
 Widhalm